Panama, država
 Panamski kanal
 Panamska prevlaka